

Musica 
 Sweet Georgia Brown - brano musicale jazz del 1925

Biografie 
 Georgia Brown (1893-1978) - inventrice e paracadutista statunitense
 Georgia Brown (1933-1992) - cantante e attrice britannica
 Georgia Brown (1980-) - cantante brasiliana

Personaggi 
 Georgia Brown - personaggio del musical e del film Due cuori in cielo
 Georgia Brown - personaggio della serie televisiva Neighbours